Q92 peut faire référence à :

Médecine 
 Autres trisomies et trisomies partielles des autosomes, non classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Média 
 Q92, le nom commercial de plusieurs stations de radio au Canada et aux États-Unis, ainsi que le nom d'une station en Nouvelle-Zélande:
 Akron (Ohio) - WZKL ;
 Grand Sudbury (Ontario) - CJRQ ;
 Little Falls (Minnesota) - WYRQ ;
 Logan (Utah) - KBLQ ;
 Montréal (Québec) - CFQR-FM ;
 Queenstown (Nouvelle-Zélande) - Q92FM ;
 Rapid City (Dakota du Sud) - KQRQ ;
 Timmins (Ontario) - CJQQ.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres